Волье́р ( — птичник): 
 Вольер — большая клетка либо домик, предназначенные для содержания птиц и других мелких животных в неволе. 
 Вольер — две постройки по проекту Николо Микетти в Нижнем парке Петергофа (1721—1722).
 «Вольер» — балет на музыку Казимира Жида в постановке Терезы Эльслер (Париж, 1838).

См. также 
 Волер
 Вальтер
 Вольтер